Пётр Петрович Берг (1897—1974) — советский учёный в области литейных процессов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился 25 декабря 1897 года в Санкт-Петербурге в семье служащих.

Окончил Петроградский горный институт (1921). Работал в Геологическом управлении по изысканию нерудных материалов.

В 1933 году в работе «Курс формовочных материалов» предложил классификацию свойств, определяющих качество формовочных материалов, и методику оценки теплового режима литейных форм и отливок, дал классификацию литейных дефектов.

В марте 1941 года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по теме «Основные теории проницаемости формовочных материалов» .

В 1945—1948 работал начальником литейного отдела ЦНИИТМАШ, одновременно преподавал в МАМИ на кафедре «Машины и технология литейного производства», вёл курсы «Формовочные материалы» и «Контроль качества отливок».

С 1948 по 1974 год зав. кафедрой «Технология металлов» МАДИ. Создал в институте исследовательскую лабораторию по формовочным смесям. в 1967 году на кафедру по приглашению П.П. Берга пришел его ученик, кандидат технических наук Александр Петрович Панов . С 1971 по 1974 год в аспирантуре МАДИ на кафедре «Технология металлов» учился будущий ректор МАДИ (2001—2016) В.М. Приходько, защитивший в 1975 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук под руководством А.П. Панова .

В 1950-е годы по приглашению руководства Саратовского автомобильно-автодорожного института читал лекции по прогрессивной технологии литейного производства .

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награждён медалями.

Скончался в 1974 году. Похоронен на Введенском кладбище (4 уч.).

Научно-методические труды

Источники 
 История, Кафедра «Технология конструкционных материалов»
 История в лицах, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Преподаватели Саратовского технического университета
Похороненные на Введенском кладбище
Преподаватели МАДИ
Преподаватели МАМИ